WM kan avse:

WM-data – ett svenskt IT-företag
WM – Weltmeisterschaft tyska för Världsmästerskap
Waste Management (företag) – ett amerikanskt återvinningsföretag
WM - ett spelsystem i fotboll